Кемалие (,  (Акн) и  (Марнтуник)) — город и район на берегу Восточного Евфрата между горами Тавра и Антитавра. Находится в иле Эрзинджан в Турции, в Восточной Анатолии. Высота над уровнем моря — 1100 м.

Этимология 
Предположительно, город был назван по имени источника Акнахпюр (дословно с армянского, «драгоценный источник»). Источник, в свою очередь, согласно легенде, был назван так переселенцами из Ани, якобы встретившими на своем пути прохладный источник и основавшими здесь город. Существует мнение, что до прихода анийцев город назывался Марнтуник — от армянского Майр Нтаник () — по названию находящейся неподалёку, у села Чераз, святыни.

В XX веке город был переименован по имени Мустафы Кемаля.

История 
В древности территория города входила в Малую Армению во Вторую, позже — в Третью Армению, находился на границе с Великой Арменией.

В Новое время принадлежал попеременно вилайетам Себастии, Эрзрума и Харберда.

В 1896 году, во время погромов при Абдул-Гамиде, турки напали на Акн, а курды — на окрестные армянские села. Количество убитых составило около 3000 человек. После Первой мировой войны и геноцида армян в городе оставалось всего 400 армян, в 1929 году — 41.

Население 
В начале XIX века население города составляло около 10000 человек, из которых 5500 человек были армяне. В 1880 году в городе насчитывалось 5442 армянина, 4286 греков и турок. По данным переписи Армянского Патриархата в Константинополе, в 1912 году в казе Акн -- в городе Акн и в 25 поселениях, населенных армянами, численность армянского населения составляла 16741 человек.

Архитектура 
В городе имелся ряд армянских сооружений:

 Монастырь Нарекаванк (XI век)
 Монастырь Сурб Ншан
 Церковь Сурб Геворг (1874—1876)
 Церковь Сурб Астватцацин
 Церковь Сурб Ованнес Воскеберан, сгоревшая в 1655 году

В городе находился ряд мечетей. Среди них с архитектурной точки зрения интересна переделанная из армянской церкви Сурб Акоп.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Официальный сайт района

Города Турции
Города Великой Армении
Районы Эрзинджана